Le tournoi de tennis de Marseille 1995 s'est déroulé au palais des sports de Marseille du 6 au .

Faits marquants 
 Boris Becker remporte le tournoi en simple en battant Daniel Vacek en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, David Adams et Andreï Olhovskiy s'imposent face à Jean-Philippe Fleurian et Rodolphe Gilbert.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild card (invité)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Annexes

Articles connexes 
 Saison 1995 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Tableaux officiels : simples — doubles 

Tennis masculin en 1995
ATP 1995
Tennis en France en 1995
Tennis en février 1995